Клайд () — англомовне ім'я, прізвище або топонім з шотландськими коренями.

Персоналії 
 Клайд (ім'я) — список осіб з таким іменем.
 Джун Клайд (; 1909—1987) — американська акторка, співачка і танцівниця.

Топоніми

Клайд (, ) — найважливіша річка Шотландії.

Клайд — місто, штат Канзас
 Клайд — місто, штат Північна Кароліна
 Клайд — місто, штат Огайо
 Клайд — місто, штат Техас
 Клайд — місто, штат Вісконсин
 Клайд — селище, штат Міссурі
 Клайд — селище, штат Нью-Йорк
 Клайд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Клайд — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі

Інше 
 ГЕС Клайд () — гідроелектростанція на Південному острові Нової Зеландії.
 «Клайд» () — професійний шотландський футбольний клуб з міста Камбернолд.
 Клайд (, повна назва «Її Величності військово-морська база Клайд», ) — військово-морська база Королівського флоту Великої Британії.